Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1983./84. je osvojila Mladost-Monter iz Zagreba.

Ljestvica

Izvori 
 Bojan Stranić: Priča o odbojkašima : Akademski odbojkaški klub Mladost-Monter : 1945-1985, Zagreb, 1986.

1983-84